HUD, sigle composé des trois lettres H, U et D, peut faire référence à :
 Head up display (en français, affichage tête haute) ;
 Head up display, en aviation, un  procédé qui permet à un pilote de surveiller son environnement en même temps que des informations fournies par ses instruments de bord ;
 Head up display, dans un jeu vidéo, une méthode par laquelle l'information est relayée graphiquement au joueur ;
 Head up display, dans le poker en ligne, un outil qui permet au joueur de récolter des statistiques sur tous les joueurs présents à la table ; 
 Department of Housing and Urban Development (en français, Département du Logement et du Développement urbain des États-Unis).

Hud ou Hud peut faire référence à :
 Hûd, un prophète de l'islam ;
 Hud, un film de Martin Ritt, sorti en 1963.